Альма Карлін — словенсько-австрійська мандрівниця, письменниця, поетеса, колекціонер, поліглот і теософістка.
 Джордж Карлін — американський комік, актор, письменник, лауреат декількох нагород

 Карлін — місто в США, в окрузі Елко штату Невада
 Карлін — село в Польщі, в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Карлін — район передмістя Пінська (Білорусь)